Никюп () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. Население составляет 410 человек.
Деревня Никюп находится в предгорной зоне, в центральной части Дунайской равнины. Рядом протекает река Росица. Климат — континентальный. Почва — плодородный чернозем. Благоприятные условия для выращивания овощей и фруктов. Село известно в регионе выращиванием арбузов.

В 3 км от деревни Никюп, в 18 км к северу от старой болгарской столицы Велико Тырново, расположены остатки древнего римского города Никополь-на-Истре (лат. ULPIA NICOPOLIS AD ISTRUM, греч. Νικόπολις ἡ πρὸς Ἴστρον, «Город победы на Дунае»), основанного императором Траяном в 102 г. в честь победы над даками.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Никюп, в состав которого входит Никюп, должность кмета (старосты) исполняет Йорданка Атанасова, по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Велико-Тырново — Даниел Панов /ГЕРБ/ по результатам выборов в правление общины.

Известные уроженцы 
 Чолаков, Станчо (1900—1981) — болгарский государственный и общественный деятель.

Ссылки 
  Улпиа Никополис ад Иструм 
 Галерия снимки на Археологическия резерват «Никополис ад Иструм» — с. Никюп 
 Статистика населения 

Сёла Великотырновской области